Jan Dembowski ist der Name folgender Personen:

* Jan Dembowski (Weihbischof) (um 1700–1790), polnischer Geistlicher, Weihbischof in Leslau
 Jan Dembowski (Bischof) (1729–1809), polnischer Geistlicher, Bischof von Kamjanez-Podilskyj
 Jan Dembowski (Offizier) (1770–1823), polnischer General und Politiker
 Jan Dembowski (Biologe) (1889–1963), polnischer Biologe und Politiker